Wāzah Khwāh är ett distrikt i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Paktika, i den centrala delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Kabul.

Trakten runt Wāzah Khwāh är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. Runt Wāzah Khwāh är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Paktika (provins)